Behind Enemy Lines se poate referi la:

 Behind Enemy Lines (film din 1986), un film american regizat de Gideon Amir
 Behind Enemy Lines (film din 1997) (În spatele liniei inamice), un film american de acțiune regizat de Mark Griffiths
 Behind Enemy Lines (film din 2001) (În spatele liniilor inamice), un film american cu Gene Hackman și Owen Wilson, care a avut două continuări direct-pe-video:
Behind Enemy Lines II: Axis of Evil (În spatele liniilor inamice 2)
Behind Enemy Lines: Colombia (În spatele liniilor inamice 3: Columbia)
 Behind Enemy Lines (Star Trek), un roman de John Vornholt
 Behind Enemy Lines (carte), scrisă de Marthe Cohn (supraviețuitor al Holocaustului) și Wendy Holden
 Commandos: Behind Enemy Lines, un joc video 
 "Behind Enemy Lines" (cântec) de pe albumul Let's Get Free
 Behind Enemy Lines (Serial TV din 1985)